De Israëlische voetbalclub Bnei Jehoeda Tel Aviv speelt sinds 2006 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Bnei Jehoeda Tel Aviv

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="70%"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|2Q
|
|Lokomotiv Sofia
|0-6||0-2 <small>(Senec-SK)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10
|Europa League
|1Q
|
|FK Simurq Zaqatala
|4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="4"|6.0
|-
| || || 2Q ||  || Dinaburg FC ||5-0||4-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || 3Q ||  || FC Paços de Ferreira ||2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || PO||  || PSV || 0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|1Q
|
|Ulisses FC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Shamrock Rovers FC
|1-2||1-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|2Q
|
|UE Sant Julià
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
|rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|3Q
|
|Helsingborgs IF
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
| 2012/13 || Europa League  
| 2Q ||  || Shirak Gyumri || 3-0||2-0 (T)|| 1-0 (U) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || PAOK Saloniki ||1-6|| 0-2 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2017/18 ||Europa League
| 1Q ||  || AS Trenčín || 3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T) ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Zenit Sint-Petersburg || 1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2019/20 ||Europa League|| 3Q ||  || Neftçi Bakoe || 4-3|| 2-2 (U)|| 2-1 (T) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || PO ||  || Malmö FF || 0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 17.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bnei Jehoeda Tel Aviv
Bnei Jehoeda Tel Aviv